Nicolás García può riferirsi a:

Nicolás García Rivero (1853-1923) architetto spagnolo;
Nicolás García Uriburu (1937-2016) artista, architetto, ecologista argentino;
Nicolás García Hemme (1988-vivente) taekwondoka spagnolo;
Nicolás García Boissier (1995-vivente) tuffatore spagnolo;
Álvaro Nicolás García Silvera (2000-vivente) calciatore uruguaiano;
Nicolás García Saiz (2002-vivente) nuotatore spagnolo;